Siegelerde steht für:

 Terra Sigillata
 Bolus armenicus